Le Chevrolet Fleetline sono versioni speciali delle seguenti auto:
 Chevrolet Special Deluxe – prodotta dal 1941 al 1942
 Chevrolet Fleetmaster – prodotta dal 1946 al 1948
 Chevrolet Special – prodotta dal 1949 al 1952
 Chevrolet Deluxe – prodotta dal 1949 al 1952